ISTAT steht als Abkürzung für:

 International Society of Transport Aircraft Trading, eine internationale Vereinigung des Transportflugzeughandels
 Istituto Nazionale di Statistica, das staatliche italienische Statistikamt

ISTAT